Ізометрична проєкція — різновид аксонометричної проєкції, при якій у відображенні тривимірного об'єкта на площину коефіцієнт спотворення по всіх трьох осях однаковий. Застосовується в технічному кресленні для зображення зовнішнього виду об'єктів (деталей, машин, будівель, споруд тощо) та у комп'ютерній графіці.
 Ізометрія (математика) — перетворення метричного простору, що зберігає відстані між відповідними точками.